

Persone 
 Musica
 James Douglas "Jim" Morrison (1943-1971) – cantante e poeta statunitense, appartenente al gruppo The Doors
 James Morrison (nato nel 1984) – cantautore britannico
 James Morrison (nato nel 1962) – musicista jazz australiano
 James Morrison (1893-1947) – violinista irlandese

 Film, televisione e teatro
 James W. Morrison (1888-1974) – attore statunitense
 James Morrison (1891-1986) – attore statunitense
 James Morrison (nato nel 1954) – attore statunitense

 Sport
 James Clark Morrison (nato nel 1986) – calciatore britannico
 Jim Morrison (nato nel 1931) – hockeista su ghiaccio e allenatore canadese
 Jim Morrison – ex giocatore di baseball statunitense

Altro 
 Jim Morrison – personaggio della storia di Stephen King Quitters, Inc.